Вивиан Джойс Смит (урожд. Барроумэн; , род. 15 сентября 1951, Окленд) — новозеландская шахматистка и шахматный функционер, мастер ФИДЕ среди женщин (2008).

Биография 
Десятикратная чемпионка Новой Зеландии: 1982, 1992 / 93, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 гг.

Чемпионка Новой Зеландии среди ветеранов 2007 года.

Многократная участница чемпионатов Океании. Чемпионка Океании среди ветеранов 2010, 2011 и 2014 гг.

В составе сборной Новой Зеландии участница пятнадцати шахматных олимпиад (с 1978 по 2010 гг.). На 11-й олимпиаде (1984) в г. Салоники, выступая на 3-й доске, выиграла бронзовую медаль в индивидуальном зачёте.

В 2001—2007 гг. руководила Комитетом по женским шахматам и Комитетом по юношеским шахматам .

Имеет степень бакалавра искусств по истории. Работала в авиакомпании «Air New Zealand», шахматным тренером в школах.

Вышла на пенсию в 2010 г. Постоянно проживает в , пригороде города Тауранга.

Награда 
В 2013 г. была награждена новозеландским Орденом Заслуг за работу в области шахмат. Согласно статуту ордена, имеет класс члена ордена (MNZM).

Семья 
С 1984 г. замужем за мастером ФИДЕ Р. У. Смитом. Есть трое детей.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Вивиан Смит на шахматных олимпиадах

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ среди женщин